

Anno 
 832 o 832 a.C.

Codici 
 832 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Etters, nella Contea di York (Pennsylvania), degli USA

Matematica 
 832 – numero